Чемпионат Латвии по мини-футболу 2015/2016 годов (латв. Latvijas telpu futbola čempionāts sezonā 2015/2016) — девятнадцатый по счёту. Чемпионом в девятый раз подряд стал рижский «Никарс» обыграв в финале земляков из «Бейтара» со счетом 3-0 по матчам в финальной серии. В матче за третье место «РАБА» в трех матчах одержала победу над «Даугавпилсом» (4:5, 6:3, 10:3).

Система чемпионата 
Чемпионат проводился по системе, принятой Латвийской Ассоциацией Мини-Футбола в сезоне 2011/2012, а именно:

Групповой этап (регулярный чемпионат) 
Восемь команд, участвующих в чемпионате, сыграют друг с другом по две игры — на домашнем стадионе и «в гостях». За победу команде начисляется 3 очка, за ничью — одно, за поражение — 0. Групповой этап длится 14 туров, так как каждая команда проводит по 14 игр.

Плей-офф 
По окончании группового этапа начинается стадия плей-офф, где разыгрывается титул чемпиона страны.

Четвертьфиналы 
На стадии четвертьфиналов команда, занявшая первое место в групповом турнире играет с восьмым местом, второе — с седьмым, третье — с шестым, а четвёртое — с пятым. Каждое противостояние проводится до двух побед, и команда, первая выигравшая два матча, выходит в полуфинал турнира.

Полуфиналы 
На полуфинальной стадии между собой играют победители матча между первым/восьмым местами и четвёртым/пятым местами, а также победители матчей между вторым/седьмым местами и третьим/шестым местами. В отличие от четвертьфинала, в полуфинале серия длится не до двух, а до трех побед. Победители полуфинальных противостояний выходят в финал, а проигравшие разыгрывают между собой третье место.

Матч за третье место 
Проигравшие в полуфинале команды разыгрывают между собой третье место в серии до двух побед.

Финал 
Финальная серия длится до трех побед и выявляет чемпиона страны, который также получает право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА по мини-футболу следующего года.

Групповой этап (регулярный чемпионат)

Плей-офф

Финальная серия

Финал (первый матч)

Финал (второй матч)

Финал (третий матч)

Чемпион

Лучшие бомбардиры 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 LTFA

Чемпионат Латвии по мини-футболу
Футбол в Латвии в 2015 году
Футбол в Латвии в 2016 году